В Военно-воздушных силах СССР существовало две 10-х смешанных авиационных дивизии:

 10-я смешанная авиационная дивизия
 10-я смешанная авиационная дивизия (1970)

История переименований 

 10-я смешанная авиационная дивизия создана в августе 1940 года, 27 января 1942 года управление дивизии обращено на формирование Управления ВВС 50-й армии.
 10-я смешанная авиационная дивизия (1970) создана в составе 73-й воздушной армии в 1970 году на аэродроме Учарал Алматинская область), в 1980 году переименована в 10-ю истребительную авиационную дивизию. Расформирована в июне 1992 года.